Mužská čtyřhra Nordea Open 2021 probíhala okolo poloviny července 2021. Do deblové soutěže båstadského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo šestnáct dvojic. V roce 2020 se turnaj nekonal pro přerušení sezóny kvůli pandemii covidu-19. Obhájcem titulu z roku 2019 byli Belgičané Sander Gillé a Joran Vliegen, kteří do turnaje nezasáhli.

Vítězem se stali Nizozemci Sander Arends a David Pel, kteří ve finále zdolali německo-francouzskou dvojici Andre Begemann a Albano Olivetti po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–2. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů. Po finálové prohře na marseillském Open 13 2021 Provence vybojovali na okruhu ATP Tour první kariérní tituly.

Nasazení párů 

  Andrés Molteni /  Andrea Vavassori (čtvrtfinále)
  André Göransson /  Frederik Nielsen (čtvrtfinále)
  Pablo Cuevas /  Fabrice Martin (semifinále)
  Nicholas Monroe /  Andrej Vasilevskij (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Nordea Open 2021